Lea kan syfta på::
 Lea (namn) – ett namn och personer med namnet
 Lea – en biblisk person
 Lea – pseudonym för en svensk författare och poet, se Josefina Wettergrund
 Lea – första artistnamnet för sångerskan Lena Philipsson
 Lea (bok) – en bok av Aleksis Kivi
  Lea (djur) – ett släkte insekter
 Lea (mått) – ett äldre brittiskt garnmått

Geografi

Storbritannien 

 Lea, Lancashire, ort i England, 
 Lea, Lincolnshire, ort i England, 
 Lea, Cheshire, civil parish i England, 
 Lea, Herefordshire, ort i England, 
 Lea (flod) – en flod i England

Robotskapade Storbritannienförgreningar